Сиракузы — древний город на острове Сицилия, неоднократно подвергавшийся осадам:

Античность 
 Осада Сиракуз (491 до н. э.) — гелойцами в ходе гелойско-сиракузской войны
 Осада Сиракуз (414—413 до н. э.) — афинянами в ходе Пелопоннесской войны
 Осада Сиракуз (405—404 до н. э.) — карфагенянами в ходе греко-карфагенских войн
 Осада Сиракуз (397 до н. э.) — карфагенянами в ходе Второй Карфагенской войны
 Осада Сиракуз (344—343 до н. э.) — военные действия между тиранами Дионисием Младшим, Гикетом, карфагенянами и Тимолеонтом
 Осада Сиракуз (311—309 до н. э.) — карфагенянами в ходе греко-карфагенских войн
 Осада Сиракуз (278 до н. э.) — карфагенянами в ходе греко-карфагенских войн (также может рассматриваться как часть Пирровой войны)
 Осада Сиракуз (214—212 до н. э.) — римлянами в ходе Второй Пунической войны

Средние века 
  — арабами в ходе арабо-византийских войн (арабское завоевание Сицилии)
  — арабами в ходе арабо-византийских войн (арабское завоевание Сицилии)
  — арабами в ходе арабо-византийских войн (арабское завоевание Сицилии)
 Осада Сиракуз (1296) — анжуйцами в ходе войны Сицилийской вечерни
  — анжуйцами в ходе войны Сицилийской вечерни

См. также 
  — итальянский художественный фильм режиссёра Пьетро Франчиши (1960)